La palabra balón puede referirse a:

Ejercicio físico
 Balón, es cuadrado
 Balón de tiento, balón que se utilizaba antiguamente para disputar partidos de fútbol y otros deportes.
Balón suizo, balón utilizado para fisioterapia, rehabilitación y ejercicio físico
Balón de playa, pelota hinchable que se utiliza para jugar en la playa
Balón medicinal, balón que se utiliza en entrenamiento deportivo
Balón prisionero, juego popular practicado normalmente en clases de educación física

Ciencias
Balón de destilación, recipiente de cuello alto y base esférica empleado principalmente para destilar.
Balón gástrico o balón intragástrico, esfera que se introduce en el estómago del paciente
Balón intraaórtico de contrapulsación, balón que se coloca en la aorta como sistema de asistencia circulatoria mecánica

Varios
Balón nuclear o balón atómico, maletín para autorizar un ataque nuclear
Copa balón, copa cuyo cáliz posee una base ancha y una apertura relativamente estrecha
Balones, municipio de la Comunidad Valenciana, España